Flosi Þórðarson (X o XI secolo), noto anche come Brennu-Flosi (Flosi l'Incendiario) è un personaggio storico presente nella saga di Njál.

Biografia 
Flosi era un sovrano, capo del clan Svínfellingar, e viveva a Svínafell a Öræf. Era il figlio di Thord Freysgod, figlio di Ossur e di Ingunnar, figlia di Thorir. Il fratellastro del suo fratellastro era Starkaður Þórðarson, che era il padre di Hildigunn Starkaðardóttir, che in precedenza era stato sposato con la dea bianca Hauskuld e successivamente Kári Sölmundarson. Dopo che i figli di Njal, Kari e Mörður Valgarðsson (Lyga-Mörður) ebbero ucciso Hoskuld, la Dea Bianca, Hildigunnur si rese conto che Flosi doveva vendicarsi. I fatti crebbero in modo che Flosi radunò enormi truppe e andò a Bergthórshvolur di notte alla fine dell'estate del 1011 e diede fuoco alla città. Ordinò l'uscita di tutte le donne e da tutti i posti di lavoro. Bergthora, la moglie di Njal, si rifiutò di accettare l'incendio. Un gran numero di persone bruciò all'interno, ma Kari Solmundarson fuggì dall'incendio e vendicò i suoi feroci fratelli adottivi e suo figlio Thord, che andò con i suoi nonni nell'incendio.

Successivamente avvennero delle riconciliazioni: in quella di Kari e Flosi, il momento clou della riconciliazione fu quella tra Kari e Hildigunni Starkaðardóttir. Flosi intraprese, ormai in età avanzata, un viaggio commerciale in Norvegia ed era in ritardo per il ritorno. La gente lo avvertì che la sua nave non era adatta per la navigazione d'altura, mentre lui pensava che invece fosse adatta, dato che lui era anche vecchio e magro. Dunque mise la nave in mare ed essa affondò con tutto ciò che si trovava al suo interno.

Kolbeinn Flosason il "Legislatore" è di solito considerato il figlio di Flosi e di sua moglie Steinvarar, una delle figlie di Síðu-Hallur.

Bibliografia 
The 14th International Saga Conference, Uppsala, 9th–15th August 2009, edited by Agneta Ney, Henrik Williams and Fredrik Charpentier Ljungqvist (Gävle University Press, 2009) Vol. 1 ISBN 978-91-978329-0-8

Storia dell'Islanda
Mitologia norrena